En Pologne, Antoniówka peut désigner :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Antoniówka, village du powiat de Stalowa Wola

dans la voïvodie de Łódź
 Antoniówka, village du powiat de Bełchatów
 Antoniówka, village du powiat d'Opoczno 

dans la voïvodie de Lublin
 Antoniówka, village du powiat de Krasnystaw
 Antoniówka, village du powiat de Lubartów 
 Antoniówka, village du powiat de Tomaszów Lubelski 
 Antoniówka, village du powiat de Zamość 
 Antoniówka, village de la gmina de Krzczonów 
 Antoniówka, village de la gmina de Wysokie

dans la voïvodie de Mazovie
 Antoniówka, village du powiat de Zwoleń
 Antoniówka, village du powiat de Radom